Schwarzlose kan syfta på:

 Andreas Wilhelm Schwarzlose (1867–1936), tysk uppfinnare och vapentillverkare
 Schwarzlosekulspruta, en österrikisk kulspruta patenterad 1902 av Andreas Wilhelm Schwarzlose, bland annat i bruk i Sverige som kulspruta m/1914
 Schwarzlosepistol m/1898, en österrikisk automatpistol, patenterad 1896 av Andreas Wilhelm Schwarzlose
 Schwarzlosepistol m/1901, en österrikisk automatpistol, patenterad 1901 av Andreas Wilhelm Schwarzlose
 Schwarzlosepistol m/1908, en österrikisk automatpistol konstruerad av Andreas Wilhelm Schwarzlose